Phillips Petroleum, uma empresa petrolífera americana
Royal Phillips Electronics, uma empresa de eletroeletrônicos holandesa
Phillips de Pury, uma empresa de leilões inglesa

Pessoas
 John Lynch Phillips, astronauta dos Estados Unidos
 John Phillips (músico), músico e compositor dos Estados Unidos
 Mackenzie Phillips, sua filha, também cantora e compositora
 John Phillips (geólogo), geólogo do Reino Unido
 John Phillips (jogador de futebol americano), jogador dos Estados Unidos
 Michelle Phillips, uma cantora e atriz americana, ex-esposa do músico John Phillips citado acima 
 Sam Phillips, um empresário americano
 Simon Phillips, um baterista inglês
 Wilson Phillips, um grupo musical americano

Localidades

Phillips (Nebraska)
Phillips (Oklahoma)
Phillips (Wisconsin)
Phillips (bicicletas)
Doctor Phillips

Ver também
Philips (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos